Palazzo Centurione-Gavotti – palazzo di Genova, situato in via san Lorenzo 5
 Palazzo Cosma Centurione – palazzo di Genova, situato in via Lomellini 8
 Palazzo Giorgio Centurione – palazzo di Genova, situato in via Lomellini 5
 Palazzo Gio Battista Centurione – palazzo di Genova, situato in via del Campo 1
 Palazzo Doria-Centurione – palazzo di Genova, situato in vico Doria 1
 Palazzo Centurione-Tornelli – palazzo di Gorreto